Sara of Sarah of SARA kan verwijzen naar:

Geografie 
 Sara (berg), een berg in Zuid-Koerdistan
 Sara (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
 Sara (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
 Sara (provincie), een provincie in het departement Santa Cruz in Bolivia
 Sara (Vanuatu), een plaats op Pentecost in de Vanuatuaanse provincie Penama

Persoonsnamen 
 Sara (aartsmoeder), een Bijbels figuur, de vrouw van Abraham
 Sara (stripfiguur), een stripfiguur
 Mia Sara, een Amerikaans actrice
 Sara (voornaam), een meisjesnaam

Media 
Series:
Sara (1985), een Amerikaanse televisieserie met Geena Davis
Sara (televisieserie), een Vlaamse telenovelle die te zien was op VTM
Sarah (hoorspel), een hoorspel
Films:
Sara (1993) van Dariush Mehrjui met Niki Karimi, naar een toneelstuk van Henrik Ibsen (Iraans)
Sara (1997) van Maciej Slesicki met Boguslaw Linda en Agnieszka Wlodarczyk (Pools)
Uitgeverij:
Feministische Uitgeverij Sara

Muziek 
 Sara (band), een Finse heavymetalband
 Sara (Fleetwood Mac), een song van het album Tusk van de band Fleetwood Mac
 Sara (Starship), een nummer
 Sarah (album), een muziekalbum van Herman van Veen
 Sarah De Koster, een Vlaamse zangeres
 Sarah Geels, een Nederlandse zangeres

Diverse 
 SURFsara Nationaal HPC Centrum
 Sarah (Suriname), voormalige plantage in het district Coronie in Suriname
 Sara, Surinaamse zoetwatergarnaal, zie Sarakreek (rivier)
 Sara (taal), een taal gesproken in Indonesië
 Sara (volk), een volk in Afrika
 Sara (bier)
 SaRA (GGZ), het samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen
 Luchthaven Sara

Zie ook